|}

Literatur 
 Werner Adams, Joachim Bauer: Köln unter französischer und preußischer Herrschaft. In: Werner Adams und Joachim Bauer (Hrsg.): Vom Botanischen Garten zum Großstadtgrün – 200 Jahre Kölner Grün (Stadtspuren – Denkmäler in Köln, Band 30) Bachem Verlag, Köln 2001, ISBN 3-7616-1460-8.

Einzelnachweise

Weblinks 

Sülz (Köln)
Baudenkmaler Koln Sulz